

Населені пункти та їхні частини

 Халупкі — село в гміні Каменець-Зомбковицький Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Халупкі — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Халупкі — село в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — село в гміні Кшижановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Халупкі — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Халупкі — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина міста Пшедбуж у Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Халупкі — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Халупкі — частина міста Сенява в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина міста Лежайськ у Лежайському повіті Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина міста Дзялошице в Піньчовському повіті Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Кублово-Мале в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Халупкі — частина села Завалюв у гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Халупкі — частина села Майдан-Новий в гміні Княжпіль Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Халупкі — частина села Броди-Дуже в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Халупкі — частина села Седлиська-Кольонія в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Халупкі — частина села Воля-Забежовська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Халупкі — частина села Холежин у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Халупкі — частина села Суткув у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Халупкі — частина села Вижиці в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Халупкі — частина села Дрогоїв (Дрогоюв) у гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Майдан Сінявський (Майдан-Сенявський) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Заґуже в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Явірник Польський (Яворник-Польський) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Лежахів (Лежахув) у гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Білобоки (Бялобокі) в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Мацьковичі (Мацьковіце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Яструбець (Ястшембець) у гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Сьвільча в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Малковичі (Малковіце) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Теплиці (Цепліце) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Кузьмина (Кузьміна) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Халупкі — частина села Войковиці-Косьцельне в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Халупкі — частина села Пестшець у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Якубовиці в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Відухова в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Токарнія в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Ґродовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Седльце в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Любанія в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Коткі в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Подвале в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Страдув у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Юркув у гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Халупкі — частина села Гута в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Халупкі — колонія в гміні Любомеж Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки